Manchester City deltar säsongen 2021/2022 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen, Engelska Ligacupen och FA Community Shield. Detta är Pep Guardiolas sjätte säsong som Manchester City-tränare.

Den 22 maj 2022 vann City sin fjärde Premier League-titel på fem år och sin andra på raken efter man vände 0–2 till 3–2 mot Aston Villa på Etihad Stadium i den sista omgången.

Spelartrupp

Målvakter
  Scott Carson
  Ederson
  Zack Steffen

Försvarare
  Nathan Aké
  João Cancelo
  Rúben Dias
  Aymeric Laporte
  Benjamin Mendy
  John Stones
  Kyle Walker
  Oleksandr Zintjenko

Mittfältare
  Kevin De Bruyne
  Fernandinho
  Phil Foden
  İlkay Gündoğan
  Jack Grealish
  Cole Palmer
  Rodri
  Bernardo Silva

Anfallare
  Gabriel Jesus
  Kayky
  Riyad Mahrez
  Raheem Sterling

FA Community Shield

Premier League

Tabell

Bästa målskyttar
  Kevin De Bruyne 15
  Raheem Sterling 13
  Riyad Mahrez 11
  Phil Foden 9
  İlkay Gündoğan 8
  Gabriel Jesus 8
  Bernardo Silva 8

Champions League

Slutspel

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

FA-cupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Femte omgången

Kvartsfinal

Semifinal

Engelska Ligacupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Statistik
Matcher (SM), endast tävlingsmatcher

Referenser

2021/2022
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2021/2022